Кубик — многозначный термин, название и фамилия.
 Кубик (уменьшительное от куб, мн. кубики) — объёмная фигура, правильный многогранник; небольшой предмет в форме куба:
 Кубики льда — кусочки льда для охлаждения напитков.
 Кубики сахара — кусковой сахар-рафинад.
 Бульонные кубики — спрессованный и обезвоженный бульон.
 Детские кубики — развивающая игрушка.
 Кубик Рубика — механическая головоломка.
 Кубики — то же, что игральные кости.
 Кубик — разговорное название кубического сантиметра.
 Кубик (сокр. от грамм/см³) — единица измерения объёма медицинского шприца, вводимой инъекции.
 Кубик — стандартная проба для лабораторного анализа плотности материала (например бетона).
 Кубик — разговорное название знака различия командного и начальствующего состава Красной армии, в 1935—1942 годахв форме квадрата, — квадратик 1×1 см на петлицах из меди, покрытой тёмно-красной эмалью.
 Кубики — разговорное название рельефных мышц живота.

В культуре 
 «Кубик» — мультипликационный телеальманах (СССР, 1985).
 Кубик — герой книги Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе».

Фамилия 
 Кубик, Любош (род. 1964) — чехословацкий и чешский футболист, тренер.
 Кубик, Франтишек (род. 1989) — словацкий футболист.

См. также 
 Куб (значения)
 Кубика